79 км — пассажирский остановочный пункт (платформа) Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги на 79 км линии Верховцево-Кривой Рог.
Расположен возле села Высокое Поле, Криворожский район, Днепропетровская область, Украина.

Располагается между станциями Пичугино (2 км) и Приворот (6 км). 

Ближайший остановочный пункт — платформа 77 км.

Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов между станциями
 Остановочный пункт «79 км» на railwayz
 Паспорт платформы на «Единая сетевая разметка»

Остановочные пункты Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги